Мергель:
 Мергель — осадочная горная порода смешанного глинисто-карбонатного состава.
 Мергель — река в Петушинском районе Владимирской области